IRES est un sigle qui signifie :
 Séquences IRES en biologie moléculaire : acronyme anglophone pour Internal Ribosome Entry Site.
 Institut de recherches économiques et sociales (France)
 Institut royal des études stratégiques (Maroc)
IReS signifie :
 Institut de recherches subatomiques, fondé en 1997, devenu le Département Recherches subatomiques (DRS) de l’Institut pluridisciplinaire Hubert Curien en 2006

Sigle de 4 caractères